Cerro Prieto kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro Prieto, Santa Cruz Tacahua, 
 Volcán Cerro Prieto, vulkan, Baja California, 
 Cerro Prieto, Ocampo, 
 Cerro Prieto, Tlalpujahua, 
 Cerro Prieto, Sáric, 
 Cerro Prieto, Tarimoro, 
 Cerro Prieto, Apaseo el Alto, 
 Cerro Prieto, Contepec, 
 Cerro Prieto, Atarjea, 
 Cerro Prieto, Santa María del Río, 
 Cerro Prieto, San Miguel Chicahua, 
 Cerro Prieto, Veracruz, 
 Cerro Prieto, Charcas, 
 Cerro Prieto, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar